Željuša est un toponyme qui peut désigner :
Željuša, un village de Bosnie-Herzégovine situé sur le territoire de la Ville de Mostar, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Željuša, une localité de Serbie située dans la municipalité de Dimitrovgrad, district de Pirot.